Spill bezeichnet:
 Spill, eine drehbare Vorrichtung

Spill ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Spill (1872–1945), deutscher Politiker (SPD) und Präsident des Volkstags der Freien Stadt Danzig (1928–1930)
 Sylabil Spill (* 1983), deutscher Rapper
 Tanja Spill (* 1995), deutsche Leichtathletin